Tchernookovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Чернооково) :
Tchernookovo, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Tchernookovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch.